Ikaasaartik bezeichnet:
 Ikaasaartik (Sund, Imertiit), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasaartik (Sund, bei Isertoq), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasaartik (Sund, bei Kulusuk), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasaartik (Sund, bei Umiivik), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland